Шахверди-хан Абульфат-хан оглы Зиятханов (; ) — российский и азербайджанский военный деятель, подполковник (1918).

Биография 
Шахверди Хан Абульфат Хан оглы Зиятханов родился  года в городе Елисаветполе Елисаветпольской губернии Кавказского наместничества, ныне город Гянджа Азербайджанской Республики. Происходил из дворян Елисаветпольской губернии, потомок Джавад-хана (1748—1803), последнего хана Гянджи из рода Зиядоглу (из племени Каджаров). 

Общее образование Шахверди Хан получил в Елизаветпольской гимназии.

Начало военной карьеры 
Службу начал  рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в 3-м эскадроне 44-го Нижегородского драгунского полка.

 был командирован в Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. Зачислен юнкером . Окончил училище по второму разряду с переименованием в эстандарт-юнкеры . Вернулся в полк и  был назначен в 5-й эскадрон. 

 произведён в корнеты.  командирован для изучения сапёрного, железнодорожного и подрывного дела в лагерь Кавказской сапёрной бригады у сел. Тионеты Тифлисской губернии. Курс завершил с отметкой «очень хорошо». С  по  в командировке во 2-м отделении кадра Кавказского кавалерийского запаса.  переведён в 3-й эскадрон полка. С  по  временно командовал 2-м эскадроном. 

 произведен в поручики. С  по  и с  по  временно командовал 6-м эскадроном.

 произведён в штабс-ротмистры. С  по  временно командовал 2-м эскадроном.

Русско-японская война 
С  по  находился в Омске, в распоряжении штаба Сибирского военного округа. Командовал отделением кавалерийского запаса, формировавшегося в городе Кургане. 

 переведён подъесаулом в 1-й Сунженско-Владикавказский казачий полк.  прибыл к месту службы и был зачислен во 2-ю сотню.  переведён в 1-ю сотню.

 «за отличие в бою против неприятеля» приказом командующего 2-й Манчжурской армией № 297 награждён орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость».  приказом командующего 2-й Манчжурской армией № 438 «за отличие в бою с японцами 18 июня 1905 года» награждён орденом Святого Станислава III степени с мечами и бантом.

 прикомандирован ко 2-му Дагестанскому конному полку.  был прикомандирован к 44-му Нижегородскому драгунскому полку, а  переведён в этот полк.

C  по  был в запасе.

C  обер-офицер для особых поручений при Елизаветпольском губернаторе, с состоянием по армейской кавалерии. 

 произведён в ротмистры (старшинство с ). На 1914 год временно исполняющий дела штаб-офицера для поручений при Елизаветпольском губернаторе.

Первая мировая война 
 исправляющий должность дежурного генерала Главного штаба генерал-майор А.П. Архангельский телеграммой сообщил Елизаветпольскому губернатору Г. С. Ковалёву, что высочайшим приказом  ротмистр Шахверди-хан Зиятханов назначен помощником командира Татарского конного полка Кавказской туземной конной дивизии.

Участвовал в боевых действиях на Юго-Западном фронте.  приказом главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерала от артиллерии Н. И. Иванова № 154 «за отличие в бою против неприятеля» награждён орденом Святой Анны III степени с мечами и бантом.

 в бою с противником при деревне Неполкуц возле реки Прут, получил тяжёлую контузию в голову и был эвакуирован в Тифлис.

По состоянию на  ротмистр Шахверди-хан Зиятханов состоял по армейской кавалерии, в резерве чинов при штабе Кавказского военного округа.

На службе в Азербайджане 
В составе Татарского конного полка Шахверди-хан продолжил службу в Отдельном Азербайджанском корпусе, а затем в азербайджанской армии. В списке офицеров формирующейся азербайджанской армии от 3 февраля 1919 года указывается в чине подполковника. 4 февраля 1919 года назначен председателем Комиссии по приему интендантского имущества; в приказе по военному ведомству Азербайджанской Республики от 17 апреля 1919 года указывается о том, что Зиятханов блеcтяще справился с приведением оставленного турками интендантского имущества в образцовый порядок.

29 марта 1919 года он был переведен в 3-й Шекинский конный полк. 11 мая 1919 года временно командующий Конной дивизией генерал-майор Амашукели обратился с рапортом в Главный Штаб:Представляя при сём наградной лист и постановление общества офицеров Татарского конного полка за №43, ходатайствую о зачёте времени, проведённого подполковником Шахверди-Ханом Зиятхановым на эвакуации, на выслугу следующего чина полковника со старшинством с 6-го мая 1917 года.

Шахверди Хан Абульфат Хан оглы Зиятханов скончался при исполнении служебных обязанностей от сыпного тифа в начале июня (в разных приказах указывается 6 или 9 июня, а в сентябрьском приказе — 8 мая) 1919 года в городе Гандже Ганджинской губернии Азербайджанской Демократической Республики, ныне город Гянджа Азербайджанской Республики. 

Высоко оценив его заслуги перед армией, временно исполняющий обязанности военного министра генерал от артиллерии Али-Ага Шихлинский приказал выдать семье покойного в возмещение расходов, вызванных лечением, а затем похоронами, единовременное пособие в размере 5000 рублей. Кроме того, Шихлинский брался ходатайствовать в Парламенте АДР о назначении пенсии семье подполковника Зиятханова.

Награды 
 Орден Святой Анны III степени с мечами и бантом, 
 Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом, 
 Орден Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость», 
 Медаль «В память 200-летия Полтавской битвы», 1909 год

Чины 
 Подполковник — до 3 февраля 1919 года
 Ротмистр — 
 Подъесаул — 
 Штабс-ротмистр — 
 Поручик — 
 Корнет — 
 Эстандарт-юнкер — 
 Юнкер — 
 Рядовой —

Генеалогия 
Происходил из дворян Елизаветпольской губернии. Шахверди-хан являлся сыном Абульфат-хана, правнука Джавад-хана, последнего хана Гянджи. Потомки династии гянджинских ханов из рода Зиядоглу (из племени Каджаров) носили в Российской империи фамилию Зиятхановых. Братьями Шахверди Хана были российский и азербайджанский государственный и политический деятель Исмаил Хан Зиятханов и азербайджанский государственный и политический деятель Адиль Хан Зиятханов.

Примечания

Ссылки 
 Гулиев В.Поколение поборников независимости

Шахверди
Азербайджанская аристократия
Выпускники Елизаветпольской гимназии
Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Ротмистры (Российская империя)
Военнослужащие армии Азербайджанской Демократической Республики
Умершие от сыпного тифа